AKB48, japanski glazbeni sastav
zračna luka Atka